Seznam polkov z zaporedno številko 190.

Seznam 
 Pehotni
 190. strelski polk (ZSSR)
 190. pehotni polk (Wehrmacht)
 190. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Zračnoprevozni/Jadralni
 190. jadralni pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 190. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 190. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 190. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
 190. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi